Siedlung Luisenhof steht für:

 Siedlung Luisenhof (Berlin-Reinickendorf)
 Siedlung Luisenhof (Essen-Frohnhausen)